A cseh nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt Brnóban rendezték augusztus 14-én.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte Andrea Dovizioso és Marco Simoncelli előtt, a Moto2-ben Andrea Iannone végzett az élen, megelőzve Marc Márquezt és Stefan Bradlt, míg a nyolcadlitereseknél az első három sorrendje Sandro Cortese, Johann Zarco, Alberto Moncayo volt.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2011